

Nom de famille 

 Adelaide Anne Procter, poète britannique ;
 Chrystabel Procter (1894-1982), jardinière et enseignante britannique ;
 Emily Procter, actrice américaine ;
 Evelyn Procter (1946-1962), historienne et principale de collège britannique ;
 Humphrey Procter-Gregg (1895−1980), compositeur, musicologue et pédagogue britannique ;
 Joan Beauchamp Procter (1897-1931), zoologiste britannique ;
 Maurice Procter (1906-1973), écrivain britannique, auteur de roman policier ;

Autres 
 Procter & Gamble, entreprise américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais